Faigle ist der Familienname folgender Personen:

 Alois Faigle (1898–??), Schweizer Bobfahrer 
 Konstantin Faigle (1971–2016), deutscher Filmemacher und Dokumentarfilmer
 Ulrich Faigle (* 1947), deutscher Mathematiker und Hochschullehrer 
 Wolfgang Faigle (* 1953), deutscher Chemiker, Journalist und Hochschullehrer